Окосинго има више значења:

 Окосинго, Анексо Гвадалупе Тепејак (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Окосинго (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окосинго (Окосинго, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окосинго (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику